Sun-young ist der Vorname folgender Personen:

 Lee Sun-young (* 1984), südkoreanischer Marathonläufer
 Park Sun-young (* 1985), südkoreanischer Badmintonspieler